Juan Bautista Topete puede referirse a:

Juan Bautista Topete y Viaña (1784-1847), jefe de escuadra de la Real Armada Española;
Juan Bautista Topete y Carballo (1821-1885), hijo del anterior, célebre por su participación en la Revolución de 1868; presidente del Consejo de Ministros de España (1870-71).